Coexist () — второй студийный альбом британской инди-поп-группы The xx, выпущенный 5 сентября 2012 года на лейбле Young Turks. Диск возглавил чарты нескольких стран (Великобритания, Новая Зеландия, Бельгия, Швейцария) и получил положительные отзывы критики. Джоди Розен (Jody Rosen) из журнала Rolling Stone назвал группу «мастерами сдержанности» и заключил, что «альбом Coexist не удивит старых фанов группы. Xx не изменили их звук, они усовершенствовали его». В США альбом дебютировал на 5 месте Billboard 200 с тиражом 73 000 копий в первую неделю релиза.

Альбом вошёл в десятку Лучших дисков 2012 года в списках газеты The Guardian.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 The xx — Angels (Official Audio).
 Official website
 Coexist на сайте Discogs
 Coexist на сайте Metacritic
 Coexist на сайте MusicBrainz

Альбомы инди-рока
Альбомы The xx